Arrival – czwarty album studyjny szwedzkiego zespołu ABBA, wydany w 1976.

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Abby